ZYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sylhet (Bangladesh)

Pagine correlate 
 Van Zyl